

Patronyme 

 Abel-François Poisson de Vandières, marquis de Marigny (1727-1781), chargé des Bâtiments du Roi.

Toponyme 

 Vandières, commune française de la Marne ;
 Vandières, commune française de Meurthe-et-Moselle.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France